Julodinae é uma subfamília de besouros da família Buprestidae, que contém os seguintes gêneros:

 Aaata (Semenov-Tian-Shanskij, 1906)
 Amblysterna (Saunders, 1871)
 Julodella (Semenov-Tian-Shanskij, 1871)
 Julodis (Eschscholtz, 1829)
 †Microjulodis (Haupt, 1950)
 Neojulodis (Kerremans, 1902)
 Sternocera (Eschscholtz, 1829)

Buprestidae